Черов:
 Черов, Василий Сергеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Черов, Иван Данилович (1938—2017) — советский и российский партийный и государственный деятель.